Miejscowości w USA:
 Lost Springs – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Lost Springs – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Converse
Gminy w USA:
 Lost Springs (ang. Lost Springs Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion